Ciudadela – località di Buenos Aires (Argentina)
Ciudadela – località di Comodoro Rivadavia (Argentina)
Ciudadela – nome spagnolo di Ciutadella de Menorca, città della Spagna